Безымя́нный ручей:

 Безымянный ручей — ручей в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Безымянный ручей — ручей в Пензе (Пензенская область).
 Безымянный ручей — ручей в Ростовской области.
 В Санкт-Петербурге:
 Безымянный ручей — приток Лубьи.
 Безымянный ручей — приток Охты.
 Безымянный ручей — ручей в Белёвском районе Тульской области, приток Дебри. 
 Безымянный ручей — ручей в Старомайнском районе Ульяновской области, правый приток Утки.

См. также 
 Безымянный мост
 Безымянный остров

Примечания